Friedrich Cauer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Cauer (Philologe) (1863–1932), deutscher klassischer Philologe und Historiker
 Friedrich Cauer (Bildhauer) (1874–1945), deutscher Bildhauer und Maler